Drenje Brdovečko je naselje u Općini Brdovcu, Zagrebačka županija. Površina naselja iznosi 7,13 km2. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 694 stanovnika. 

1985. godine, pronađena je godine rimska vila rustika. Aktivno iskopavanje je započelo 2013. godine, kada su pronađeni razni vrijedni artefakti.

Stanovništvo

Šport 
 NK Sava Drenje Brdovečko

Izvori 

Naselja u Zagrebačkoj županiji